Rausdorf steht für:

 Rausdorf (Holstein), eine Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Rausdorf (Thüringen), eine Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen